Musulin peut désigner :
 Branka Musulin (1917-1975), pianiste germano-croate ;
 Toni Musulin (1970-), ancien convoyeur de fonds français, condamné à cinq ans de prison en 2010.